Пётр Грибов:
 Грибов, Пётр Иванович (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Грибов, Пётр Петрович (1904—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.